Jméno a příjmení Pavel Šmíd má více nositelů:

 Pavel Šmíd (politik) (1941–1995) – český politik z jižních Čech, poslanec FS za KDU-ČSL
 Pavel Šmíd (závodník v kolové) – český závodník v kolové, reprezentant ČR na přelomu 20. a 21. století
Pavel Šmíd (fotograf, spisovatel)

Související články 

 Pavel
 Šmíd